Lubogoszcz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Lubusz
 Lubogoszcz, village du powiat de Krosno Odrzańskie
 Lubogoszcz, village du powiat de Wschowa

dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Lubogoszcz, village